Jméno a příjmení František Čížek má více známých nositelů:

 František Čížek (advokát) – český advokát a činitel (1850–1889)
 František Josef Čížek – český herec a režisér (1818–1887)
 František Čížek (konstruktér) – český konstruktér betonového stavebnictví (1901–1984)
 František Čížek (politik) (?–1961) – český politik, starosta Milovic